Die Aradschin chumb 2019/20 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. August 2019. Wegen der COVID-19-Pandemie in Armenien ruhte der Spielbetrieb vom 11. März bis 29. Mai 2020. Am 2. Juli 2020 beschloss die FFA wegen diverser Spielmanipulationen die Saison für beendet.

Modus 
Die 17 Mannschaften sollten jeweils zweimal gegeneinander antreten. Der Tabellenerste stieg in die Bardsragujn chumb auf.

Vereine 
Zu den acht Teams, die auch die Vorsaison bestritten, kamen neun Neulinge dazu. Von diesen waren außer Lernaji Arzach und BKMA Jerewan alles neu gegründete Vereine. Zu Saisonbeginn waren der FC Junior Sewan in FC Sewan und FC Banants Jerewan in FC Urartu Jerewan umbenannt worden.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Spiele und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20